Szerelem kiadó, 2005-ös amerikai-kolumbiai film, rendezte Shane Edelman
 Szerelem kiadó, (2015–2017) török sorozat